Publius Furius är ett namn som burits av flera romare:

* 
 Publius Furius Medullinus Fusus, romersk politiker, konsul 472 f.Kr.